

Hydronyme 
 L'Hallue est une rivière de Picardie, du département de la Somme, et affluent de la Somme en rive droite.

Toponymes 
 Beaucourt-sur-l'Hallue est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 Montigny-sur-l'Hallue est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Divers 
 La bataille de l'Hallue ou de Pont-Noyelles eut lieu les 23 et , durant la Guerre franco-prussienne de 1870. Son issue fut indécise.